Андре́й-Курга́н — хутор в составе Нефтекумского района (городского округа) Ставропольского края России.

Этимология названия 
Хутор назван по кургану, в основе наименования которого — антропоним Андрей.

Есть три версии, где делается попытка объяснить происхождение такого, на первый взгляд, странного названия… Согласно первой, на кургане был похоронен батрак Андрей, убитый своим хозяином. Есть ещё одна версия, свидетельствующая о том, что один хан, чтобы узнать, сколько у него подданных, приказал им принести по горстке земли, так в скором времени образовался целый холм. Скорее всего хана не так звали, но русские могли изменить имя на Андрей. Существует также предание, что атаман Андрей Щадрый, сподвижник знаменитого Ермака, привел с собой на Куму 300 человек и построил первую Андреевскую слободу, следы которой встречаются в ногайских степях — «Андрей-Тюпе» (Андреевы холмы).

В этимологическом словаре ногайских топонимов, составленном М. А. Булгаровой, происхождение наименования Андрей-Курган объясняется тем, что «в прошлом у этого кургана была организована торжественная встреча пристава по имени Андрей».

Другие варианты названия хутора: Андрей Курган, Андрей курган.

География 
В окрестностях хутора находится месторождение Андрей-Курган, относящееся к Северо-Кавказско-Мангышлакской нефтегазоносной провинции.

Расстояние до краевого центра: 235 км.

Расстояние до районного центра: 17 км.

История 
Основан в 1929 году на реке Горькая Балка переселенцами Куриловыми и Колесниковыми из города Святой Крест.

На 1 марта 1966 года входил в состав Ачикулакского сельсовета с центром в селе Ачикулак.

На 1 января 1983 года хутор Андрей-Курган — центр Закумского сельсовета.

До 1 мая 2017 года был административным центром муниципального образования «Сельское поселение Закумский сельсовет» Нефтекумского муниципального района Ставропольского края.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения русские составляли 37 %, даргинцы — 29 %.

Инфраструктура 
В хуторе есть социально-культурное объединение, детский сад № 21 «Одуванчик», средняя общеобразовательная школа № 9, фельдшерско-акушерский пункт.

Уличная сеть насчитывает 11 улиц.

В границах населённого пункта расположены 2 открытых кладбища: общественное, площадью 14313 м², и вероисповедальное, площадью 1882 м².

Памятники 
 Братская могила 22 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. 1942, 1950 года

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Нефтекумского района